1 gmina w Niemczech:
 Karby – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

1 miejscowość w Szwecji:
 Karby

1 miejscowość w Danii:
 Karby - miasto w regionie Jutlandia Północna, w gminie Morsø

Zobacz też:
 karb